Plaats in Indonesië
 Madugondo (Kajoran), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Madugondo (Belitang Jaya), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra